

Persone
 Albert Capellani – regista francese
 Antonio Capellani – incisore italiano
 Paul Capellani – attore e sceneggiatore francese

Altro
 Capellani – specie immaginaria dell'universo di Star Trek